«About a Girl» — пісня гурту Nirvana, написана Куртом Кобейном.

Композиції 
 «About a Girl» (Cobain)
 «Something in the Way» (Cobain)

Місце у чартах

Посилання 
 
 Сингл  у базі даних порталу Discogs.com

Примітки 

Пісні Nirvana
Сингли 1994
Пісні за алфавітом
Англомовні пісні
Пісні про жінок